Slovo hub pochází z angličtiny, kde označuje uzel nebo střed. V češtině se používá ve více kontextech:
 Ethernetový hub – aktivní prvek počítačové sítě
 USB hub – rozbočovač na počítačové sběrnici USB
 Dopravní hub (uzel) – soustředění dopravních cest a tahů